Kalcijum fosfat je ime familije minerala koji sadrže jone kalcijum (-{Ca}-2+) zajedno sa ortofosfatom (-{PO}-43-), metafosfatom ili pirofosfatom (-{P}-2O74-) i u nekim slučajevima jone vodonika ili hidroksida.

Kalcijum fosfat je osnovni oblik kalcijuma u goveđem mleku. Sedamdeset procenata kostiju se sastoji hidroksilapatita, kalcijum fosfatnog minerala (poznatog kao koštani mineral). Gleđ zuba se sadrži skoro devedeset procentata hidroksilapatita.

Hemijske osobine 
Za razliku od većine drugih jedinjenja nerastvorljivost kalcijum fosfata raste sa porastom temperature, i stoga zagrevanje uzrokuje precipitaciju.

U mleku se nalazi u višim koncentracijama nego što bi bilo moguće na normalnom -{pH}-, zato što se javlja u koloidnom obliku, i.e. u micelama vezan za protein kazein zajedno sa magnezijumom, cinkom i citratima. To je kolektivno naiva koloidni kalcijum fosfat (-{CCP}-).

Kalcijum fosfati 
 Kalcijum dihidrogen fosfat, -{E341(i): Ca(H2PO4)2}-
 Kalcijum hidrogen fosfat, -{E341(ii): CaHPO4}-
 Trikalcijum fosfat, -{E341(iii): Ca3(PO4)2}-, naziva je se i jednostavno kalcijum fosfat ili kalcijum ortofosfat
 Hidroksilapatit -{Ca5(PO4)3(OH}-)
 Apatit -{Ca10(PO4)6(OH, F, Cl, Br)2}-
 Oktakalcijum fosfat -{Ca8H2(PO4)6.5H2O}-

Pored gore navedenih, treba pomenuti -{CaO-H2O-P4O10}-, kao i -{Ca4P2O9}- (verovatno -{Ca3(PO4)2.CaO}-).

Vidi još 
 Trikalcijum fosfat

Reference 

Једињења калцијума
Фосфати
Ексципијенси